Aguirre kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Aguirre (ö),

Argentina 

 Arroyo Seco (ort i Argentina, Santa Fe), 
 Departamento de Aguirre, kommun, Santiago del Estero, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Argentinaförgreningar